Cidolog kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cidolog, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cidolog (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 106,82), Jawa Barat, 
 Desa Cidolog (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 108,44), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar